Дерево () — словенский драматический фильм, снятый Соней Просенц. Премьера ленты состоялась 7 июля 2014 года на кинофестивале в Карловых Варах. Фильм был выдвинут Словенией на премию «Оскар-2016» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет 
Одна история с тремя главами. В трёх главах сюжет фильма рассказывается глазами двух братьев и их матери Милены, поскольку они являются свидетелями трагической ситуации, которая выпадает на долю семьи в результате несчастного случая. Два сына, подросток Алек и его младший брат не могут покинуть свой дом, единственное место, где они чувствуют себя в безопасности. Однако через некоторое время их убежище становится тюрьмой для мальчиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 
Фильмы 2014 года
Фильмы Словении
Фильмы-драмы Италии